De Verbandsliga Hamburg 1989/90 was het 45ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Verbandsliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

VfL Stade werd kampioen en nam net als vicekampioen FC Süderelbe deel aan de eindronde om te promoveren. Enkel Stade kon de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1989/90